Der Steigerwald ist

 Naturpark Steigerwald, ein Naturpark in Bayern
 Steigerwald, ein Höhenzug in Bayern
 Steigerwald (Erfurt), ein Höhenzug in Thüringen

Steigerwald ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Steigerwald (1918–2014), deutsche Diakonisse und Künstlerin
 Erwin Steigerwald (1902–1962), deutscher Agrarwissenschaftler
 Frank Neidhart Steigerwald (1940–2002), deutscher Kunsthistoriker
 Fritz Steigerwald (1937–2011), deutscher Politiker
 Gerhard Steigerwald (* 1933), deutscher Theologe
 Jörn Steigerwald (* 1969), deutscher Romanist
 Karl-Heinz Steigerwald (1920–2001), deutscher Physiker
 Lucia Steigerwald (1913–1995), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Oskar Steigerwald (1871–1902), deutscher Glasfabrikant
 Paul Steigerwald (* 1997), deutscher American-Footballspieler
 Robert Steigerwald (1925–2016), deutscher Philosoph und Politiker
 Wilhelm Steigerwald (1804–1869), böhmisch-deutscher Industrieller

Steigerwald ist der Name folgender Unternehmen:
 Steigerwald Arzneimittelwerk, ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie mit Sitz in Darmstadt

Nach dem Steigerwald war auch ein Minentransporter der Sachsenwald-Klasse der Deutschen Marine benannt.

Auch Der Steigerwald. Zeitschrift einer fränkischen Landschaft: Natur – Kultur – Geschichte ist danach benannt.

Siehe auch:
 Steigerwaldbahn (Begriffsklärung)